ESP može značiti: 

 Electronical stability program (elektronski program stabilnosti) - program koji u suradnji s ABS-om pomaže automobilu da ostane na željenoj putanji tako što kada proklizuju kotači on koči sa suprotnim kotačem te pomaže automobilu da ostane na željenoj putanji. ESP se može isključiti no to bi trebali raditi samo iskusni vozači koji znaju kontrolirati putanju automobila.
 Extrasensory perception - u slobodnom prijevodu vantjelesni osjećaj (čulo) je izraz koji se koristi u parapsihologiji za čula koja su iznad običnih čula: vid, sluh, miris, okus i dodir. ESP se nekada naziva šestim čulom i ono osposobljava pojedinca s informacijama u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti koje je teško objasniti znanstvenim metodama. 

 Kratice